Bebedouro (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Bebedouro (Maceió), een wijk van de Braziliaanse gemeente/stad Maceió in de deelstaat Alagoas